Artie Kornfeld (né en 1942), producteur de musique américain ;
 Gertrud Kornfeld (1891-1955), chimiste américaine ;
Noémie Kornfeld (née en 1989), karatéka suisse ;
Paul Kornfeld (1889-1941), écrivain et dramaturge allemand.